Tony Williams (1928-1992) – cantante statunitense, membro dei Platters
 Tony Williams (1945-1997) – batterista statunitense
 Tony Williams (1978) – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Anthony Williams